Feh steht für:
 Feh, graues Winterfell des russischen Eichhörnchens
 Feh (Heraldik), heraldisches Pelzwerk 
 Marburger Feh, Kaninchenrasse
 Perlfeh, Kaninchenrasse
 Fê (Ֆ und ֆ; auch Feh), 39. Buchstabe des ostarmenischen und 38. Buchstabe des westarmenischen Alphabets
 Feh, Taschentuchmarke in Österreich, siehe Papierwerke Waldhof-Aschaffenburg

Feh ist der Familienname folgender Personen:
 Gustav Adolf Feh (1872–1937), Schweizer Kupferstecher und Fotograf

FeH steht für:
 Eisenhydride, auch ([FeH])n, anorganische Legierungen aus Eisen und Wasserstoff (metallartige Metallhydride)

FEH steht für:
 Fire Emblem Heroes, mobiles Strategie-Rollenspiele-Spiel
 Freiwillige Erziehungshilfe

Siehe auch:
 Fee
 Fähe

Abkürzung